Az 1936. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 7-én és február 9-én rendezték. Az aranyérmet a német Franz Pfnür nyerte meg. A versenyen négy magyar sportoló vett részt.

A versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában. A női összetett versenyszámmal együtt ezek voltak a téli olimpia történetének első alpesisí versenyszámai.

Eredmények 
A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az időeredmények alapján pontokat kaptak a versenyzők, ezek átlaga határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Műlesiklás 
Megjegyzés
*6 másodperc büntetést kapott
**12 másodperc büntetést kapott
***18 másodperc büntetést kapott

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1936. évi téli olimpiai játékokon